Gunung Megang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Muara Enim in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra

Plaatsen in Indonesië
 Gunung Megang (Kinal), een plaats in het regentschap Kaur in de provincie Bengkulu
 Gunung Megang (Semidang Alas), een plaats in het regentschap Seluma in de provincie Bengkulu
 Gunung Megang (Pulau Panggung), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Gunung Megang (Jarai), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Gunung Megang (Kisam Tinggi), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra